Кубок Азербайджана по футболу 2015/2016 () — 24-й розыгрыш ежегодного национального кубка.

Турнир стартовал тремя матчами первого раунда 14 октября 2015, по итогам которых определились все участники 1/8 финала. В шести матчах 1/8 финала, сыгранных 2 декабря, не было зафиксировано сенсаций (выделялась победа бакинского «Нефтчи» со счётом 8:0). Ещё два матча 1/8 финала прошли на следующий день в тяжёлых погодных условиях («Габала» на классе разгромила своего соперника со счётом 7:0, а «Ряван» одержал трудную победу над «Баку»).

В первых матчах четвертьфинала неожиданным итогом закончилась встреча «Хазар-Ленкорани» и «Нефтчи», в котором первые смогли победить, играя молодёжным составом. Неожиданной также стала и волевая победа «Рявана» над бакинским «Интером». Ответные матчи, проходившие спустя неделю, закончились уверенными победами «Нефтчи», «Интера», «Карабаха» и «Габалы», которые и вышли в полуфинал.

В первом матче полуфинала «Карабах» фактически обеспечил себе выход в финал, разгромив в гостях «Интер» со счётом 4:0. Судьба же противостояния «Габалы» и «Нефтчи» решалась в серии пенальти, в которой бакинцы оказались сильнее.

Судьба финала решилась на последней минуте дополнительного времени, когда испанский полузащитник «Карабаха» Мичел забил единственный гол в матче. Для «Карабаха» этот Кубок Азербайджана стал пятым, кроме того клуб сделал «золотой дубль», также став в сезоне и чемпионом страны.

Первый раунд 
Жеребьёвка первого раунда прошла 8 октября 2015 года.

Второй раунд 
Жеребьёвка второго раунда прошла 8 октября 2015 года.

1/4 финала 
В четвертьфинале соперники провели между собой по два матча.

1/2 финала 
В рамках полуфинала соперники провели между собой по два матча

Финал

Примечания 

Кубок Азербайджана по футболу
Спорт в Азербайджане в 2015 году
Спорт в Азербайджане в 2016 году
Азербайджан